Michael Timm ist der Name folgender Personen:

* Michael Timm (Sänger) (* 1954), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Michael Timm (Boxtrainer) (* 1962), deutscher Boxer und Boxtrainer